Юрий Васильевич Белый (род.1947) — российский государственный и политический деятель.

Председатель Ставропольской краевой думы с 14 декабря 2011 по 29 сентября 2016.

Биография 
Родился в 1947 году на хуторе Шенфельд. Член ВКП(б).

С 1968 года на хозяйственной, общественной и политической работе:
 инженер совхоза «Чугуевский» Советского района,
 председатель колхоза «Путь Ленина»,
 начальник производственного управления сельского хозяйства Советского района,
 работа в партийных и советских органах Ставропольского края,
 второй секретарь Ставропольского крайкома КПСС,
 руководитель производственных коллективов фирмы «Реста», товарищества с ограниченной ответственностью «Клаус», народного предприятия по птицеводству «Ставропольское»,
 заместитель министра, первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края,
 первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края,
 2011—2016 — председатель Думы Ставропольского края,
 председатель комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.

Награды, общественное признание 
Почетный гражданин Ставропольского края.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «Герой труда Ставрополья», «За заслуги перед Ставропольским краем», «За доблестный труд» I, II, и III степени, Патриаршим знаком «700-летие Преподобного Сергия Радонежского» и многими другими наградами.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.

Ссылки 
 Белый

Вторые секретари Ставропольского крайкома КПСС
Председатели Думы Ставропольского края
Председатели колхозов